WCT peut faire référence à :
 World Championship Tennis, un ancien circuit professionnel de tennis,
 World Championship Tour, un championnat mondial de surf,
 World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, abrégé en WIPO Copyright Treaty,
 World Chase Tag, un championnat du monde de trappe-trappe dans un arène remplie d’obstacles.